Die Saison 2010/11 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die siebenunddreißigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 18. September 2010 und endete am 16. April 2011.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde der TSV Giesen, verzichtete aber auf den Aufstieg in die erste Liga. Absteigen mussten der 1. VC Norderstedt und der VfL Lintorf.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 1. VC Norderstedt
 DJK Delbrück
 SV Lindow-Gransee
 SVG Lüneburg
 TSGL Schöneiche
 Bayer 04 Leverkusen
 TSV Giesen/Hildesheim
 USC Braunschweig
 VCB Tecklenburger Land
 VfL Lintorf
 Volleyball-Team Kiel
 VV Humann Essen

Der Meister der letzten Saison TSV Bayer 04 Leverkusen tauschte mit den Wuppertal Titans das Spielrecht. So konnten die Titans als Tabellenletzter der 1. Bundesliga die Klasse erhalten, während Bayer 04 in der 2. Bundesliga blieb. Mit Sonderspielrecht kämpfte jedoch der VC Olympia Berlin in der höchsten deutschen Spielklasse um Punkte. Aufsteiger aus der Regionalliga waren der 1. VC Norderstedt und der VfL Lintorf. Die Die Freie Turnerschaft Adler war unter ihrem neuen Namen Volleyball-Team Kiel in der 2. Liga Nord vertreten.

Ergebnisse

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister wurde der VC Eintracht Mendig vor den punktgleichen L.E. Volleys und TSV Grafing. Da kein Verein einen Lizenzantrag für die erste Liga stellte, gab es in dieser Saison aus dieser Klasse keinen Aufsteiger. In die Regionalliga mussten der TV Rottenburg II und der TV Waldgirmes.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende vierzehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd:
 ASV Dachau
 TSV Grafing
 VC Eintracht Mendig
 TV 05 Waldgirmes
 VC Dresden
 TG 1862 Rüsselsheim
 GSVE Delitzsch
 FT 1844 Freiburg
 TuS Durmersheim
 TV Rottenburg II
 TSV Friedberg
 VCO Kempfenhausen
 VYS Friedrichshafen
 L.E. Volleys

Absteiger aus der 1. Bundesliga gab es keine. Aufsteiger aus den Regionalligen waren der TSV Grafing und der TuS Durmersheim. Die Mannschaft von rhein-main volley spielte seit dieser Saison wieder für die TG Rüsselsheim. Von der Auf- und Abstiegsregelung ausgenommen waren die Stützpunktteams VCO Kempfenhausen und VYS Friedrichshafen.

Ergebnisse

Tabelle

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Männer Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Männer Archiv

Einzelnachweise 

2010 11
Volleyballsaison 2010/11